Societas cooperativa Europaea, Europese coöperatieve vennootschap
SCE (voetbalclub), een Gelderse amateurvoetbalclub;
Sony Computer Entertainment, een dochteronderneming van Sony Corporation.